Leleges (en grec antic Λέλεγες) era un antic poble estès per tota Grècia i per les illes adjacents, i fins a la costa asiàtica. Es van estendre molt, i es pensa que el nom leleges s'aplicava a tribus diferents. Van viure-hi abans que arribessin els hel·lens (aqueus), i es van anar integrant dins d'aquest poble. Estrabó els considerava una ètnia mixta.

Els habitants de Cària, segons Heròdot, es deien abans leleges i eren probablement membres d'aquest poble. Homer fa aparèixer els leleges i els caris, per separat, com a ajudants dels troians. El seu rei era Altes, sogre de Príam, i la seva ciutat principal era Pedasos, al peu del mont Ida, segons diu la Ilíada.

Segons Estrabó, havien ocupat tota la Jònia i es podien veure tombes dels leleges a Jònia i a Cària. Leleges i caris es van barrejar fins al punt que van ser considerats un sol poble, però això era més aviat una opinió dels grecs. Van ocupar una part considerable de la costa d'Àsia menor, i segons Ateneu de Nàucratis van ser els primer pobladors de Samos.

S'atribueix als leleges la fundació de Pilos a Messènia, d'on van ser expulsats pel cap pelàsgic Neleu de Iolcos. Llavors van fundar un altre Pilos a Èlide. Les tradicions lacedemònies els feien pobladors oriünds del Peloponès i en feien de Lèlex l'ancestre epònim, i deien que el fill de Lèlex va ser el primer rei de Messènia. També els antics habitants de Lòcrida, Fòcida, Beòcia i altres regions eren suposadament leleges. Hesíode diu que els locris eren descendents dels leleges, a partir de Locros, que va emigrar cap a la Lòcrida i allà va fundar ciutats.

Referències 

Geografia de l'antiga Grècia
Grups humans històrics